Stati Uniti d'America
 Tuscola – città della Contea di Douglas, Illinois
 Tuscola – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Tuscola – città della Contea di Taylor, Texas